Příjmení Škampa nosí více významných osobností:

 Alois Škampa (1861–1907) – český básník a spisovatel
 Milan Škampa (1928–2018) – český violista a pedagog
 Mirko Škampa (* 1935) – český violoncellista a pedagog